AB7 peut se référer à :

Astronomie 
 (35253) 1996 AB7, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (22461) 1997 AB7, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Télévision 
 AB7, ancien nom de TL7, chaîne de télévision locale du département français de la Loire.

Panneau de circulation 
 Panneau AB7, panneau de fin du caractère prioritaire d'une route en France.